Лососи́нное () — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Нововилговского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу озера Лососинное, слева от автодороги «Петрозаводск — Лососинное». По соседству с деревней расположены дачные посёлки и туристические базы отдыха. Рядом с деревней начинаются автодороги «Лососинное — Новое Лососинное» и «Лососинное — Машезеро».

История 
Деревня упоминается в писцовых книгах с XVI века под названием деревня у Лососина Озера. В XVIII веке это Лососинская деревня. В XX веке название окончательно изменилось: деревня Лососинное. Название деревне дано по озеру Лососинное.

В 1703 году при строительстве плотины на Лососинском озере (плотина требовалась для функционирования Петровского завода), строения, пашенные земли и сенные покосы деревни затопило. Жителям взамен «потоплой земли» были выделены участки на Петровском Заводе.

До революции у деревни Лососинное находились ломки красного кварцита, прнадлежащие купцу Ивану Антоновичу Тупицину.

Во второй половине XX века окрестности Лососинного стали популярным местом отдыха горожан. В 1970-х — 1980-х годах здесь строится несколько пионерских лагерей и турбаз — «Онежец» (с 2006 года — «Русский Север»), «Айно» и «Искорка», «Спутник». Кроме того, вблизи деревни расположено несколько дачных кооперативов — «Онежец-2», «Энергетик», «Лесное», «Импульс», «Ромашка», «Буревестник».

15 января 1973 года населённый пункт Лососинное был административно подчинён городу Петрозаводску.

15 ноября 2004 года Лососинное включено в состав Нововилговского сельского поселения Прионежского района.

В районе Лососинного регулярно проводятся музыкальные фестивали. В 2009 и 2010 годах в Лососинном проходил Международный молодёжный форум проектирования будущего «Гиперборея: битва идей».

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 51 человек.

Транспорт 
Автобусное сообщение между Петрозаводском и Лососинным открыто в 1960-х годах.

Русская православная церковь 
 С правой стороны при въезде в деревню расположена часовня Святой Екатерины.

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района